Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Hana Mandlíková 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Hana Mandlíková (finale)
 Manuela Maleeva (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch (secondo turno)

 Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (secondo turno)
 Raffaella Reggi (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1987